Арресифе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Лансароте. Занимает площадь 22,72 км². Население — 58 156 человек (на 2010 год).

Достопримечательностью города является крепость Сан-Хосе, в которой располагается музей современного искусства.

Население

Известные уроженцы, жители 
Рафаэль Морера Лопес (1903—1981) — испанский футболист, полузащитник и нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Arrecife

Муниципалитеты Лас-Пальмаса